Slovo Weber (něm. tkadlec) má celou řadu významů:

 Weber (jednotka) – jednotka magnetického toku (podle W. E. Webera)

Příjmení
 viz Weber (příjmení)

Místní název
 South Weber – město ve státě Utah
 Weber City – město ve státě Utah
 Weber County – okres v USA
 Weber (řeka)
 Weberova cesta – turistická magistrála v Krkonoších

Ostatní
 Gerry Weber Open – mužský profesionální turnaj v tenise:
 Gerry Weber Stadion – multifunkční aréna ve městě Halle
 Weber Cup – bowlingová soutěž USA–Evropa
 Weber (karburátor) – italská společnost vyrábějící karburátory
 Saint-Gobain Weber – francouzská nadnárodní firma vyrábějící stavební materiály
 Weberův aparát – kostěný orgán v uchu ryb

Podobné příjmení 
 Veber
 Vébr
 Webber